Montmartin bezeichnet folgende geographische Objekte in Frankreich:

 Montmartin (Oise), eine Gemeinde im Département Oise
 Montmartin-en-Graignes, eine Gemeinde im Département Manche
 Montmartin-le-Haut, eine Gemeinde im Département Aube
 Montmartin-sur-Mer, eine Gemeinde im Département Manche
 Kanton Montmartin-sur-Mer im Département Manche
 den Ortsteil Montmartin der Gemeinde Huanne-Montmartin im Département Doubs

Montmartin ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin (1850–1912), bayerischer General der Infanterie
 Ferdinand Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin (1812–1891), französischer Jurist
 Friedrich Samuel von Montmartin (1712–1778), deutscher Jurist und württembergischer Politiker